Vlkov kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Vlkov (okres České Budějovice)
 Vlkov (okres Náchod)
 Vlkov (okres Tábor)
 Vlkov (okres Žďár nad Sázavou)